Gottesgraben ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Gottesgraben (Gemeinde  Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf in der Steiermark, Bezirk Weiz, Steiermark
 Gottesgraben (Limmat), Umleitung des Dorfbaches bis zur Mündung in die Limmat, Wettingen, Kanton Aargau